Tomino (Corsica), een gemeente in de Franse regio Corsica
Tomiño, een gemeente in de Spaanse regio Galicië